Interdoc har flere betydninger:

 Interdoc (antikommunistisk organisation) – organisation oprettet i 1963 i Haag, Holland
 Interdoc plus - producent af dokumentarfilm